Cazzano di Tramigna – comune in provincia di Verona
Cazzano Sant'Andrea – comune in provincia di Bergamo
Cazzano – frazione di Besana Brianza in provincia di Monza
Cazzano – frazione di Brentonico in provincia di Trento
Cazzano – centro abitato scomparso nel lodigiano